Endingen peut se référer à : 
 une commune suisse du canton d'Argovie
 une ville allemande du Bade-Wurtemberg

Homonymie de toponyme